Anton von Dannecker (1816-1881) – teologo tedesco
 Franz Josef Dannecker (1927-1992) – politico tedesco
 Johann Heinrich Dannecker (1758-1841) – scultore tedesco
 Karin Dannecker (1955) – docente tedesco
 Martin Dannecker (1942) – sociologo e scrittore tedesco
 Theodor Dannecker (1913-1945) – militare tedesco